1916 — дев'ятий студійний альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 21 січня 1991 року.

Композиції 
 The One to Sing the Blues - 3:07
 I'm So Bad (Baby I Don't Care) - 3:13
 No Voices in the Sky - 4:12
 Going to Brazil - 2:30
 Nightmare/The Dreamtime - 4:40
 Love Me Forever - 5:27
 Angel City - 3:57
 Make My Day - 4:24
 R.A.M.O.N.E.S. - 1:26
 Shut You Down - 2:41
 1916 - 3:44

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Філ Кемпбелл - гітара 
 Майкл Бьорстон - гітара 
 Філ «Філті Енімал» Тейлор - ударні

Джерела 
 1916  allmusic
 1916  last.fm

Альбоми Motörhead
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Січень 1991